Akira Macunaga (Macunaga Akira) je ime več znanih ljudi:

Akira Macunaga (1914) (松永 行), japonski nogometaš
Akira Macunaga (1948) (松永 章), japonski nogometaš